Glaukos – planetoida o numerze katalogowym 1870
 Glaukos (łac. Glaucus) – w mitologii greckiej bóg morski, syn Posejdona lub Antedona
 Glaukos (łac. Glaucus) – w mitologii greckiej syn Minosa
 Glaukos (łac. Glaucus) – w mitologii greckiej syn Priama
 Glaukos (łac. Glaucus) – w mitologii greckiej syn Syzyfa
 Glaukos (łac. Glaucus) – w mitologii greckiej uczestnik wojny trojańskiej, syn Antenora
 Glaukos (łac. Glaucus) – w mitologii greckiej uczestnik wojny trojańskiej, syn Hippolochosa
 Glaukos z Karystos – pięściarz

Zobacz też 
 „Glafkos” – grecki okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej